SWC est un sigle de 3 caractères pouvant signifier :
 Superbike World Championship
 Solar Wind Composition
 Simon Wiesenthal Center
 Star Wars Celebration

Sigle de 3 caractères